Rudice kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Rudice (ort i Bosnien och Hercegovina), Republika Srpska,

Tjeckien 

 Rudice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Rudice (ort i Tjeckien, Zlín), Okres Uherské Hradiště, 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar